Кучки — українська народна назва юдейського свята Суккот

Кучки — село, Вілейський район, Мінська область
 Кучки — село, Молодечненський район, Мінська область

Кучки — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Кучки — зникле село Бахчисарайського району Тернівської сільської ради, розселено в період між 1968 і 1977 роками

Див. також 
 Кучкинське Лісничество